Casona hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
 Casona montañesa, tipología de casa señorial característica de la arquitectura tradicional montañesa.
Casona colonial, casa típica de la arquitectura peruana.

Personas
 Alejandro Casona (1903-1965), dramaturgo y poeta español perteneciente a la Generación del 27.